Бржевновское кладбище () — кладбище, расположенное в районе Бржевнов в Праге около одноименного монастыря — первого мужскоого бенедиктинского монастыря Праги. Основано в 1739 году. Изначально служило в качестве места захоронения монахов соседнего монастыря.

В XIX веке кладбище было существенно расширено (в 1869 и 1881).

Среди достопримечательностей кладбища можно назвать часовню святого Лазаря, построенную в 1762 году по проекту Ансельмо Лураго, надгробие Игнаца Михала Платцера и скульптуру Святого Прокопа, поставленные Карлом Йозефом Гиернлом.

На кладбище похоронены несколько известных деятелей культуры и науки, среди них:

 поэт Сигизмунд Боушка,
 богослов Клемент Боровы,
 поэт Иван Дивиш,
 поэт, певец, автор-исполнитель и прозаик Карел Крыл
 настоятель монастыря Ян Анастас Опасек,
 философ Ян Паточка,
 архитектор Ян Сокол,
 живописец Франтишек Тихий,
 поэт и драматург Йозеф Топол,
 спортсмен, спидвеист Любош Томичек,
 математик Войтех Ярник,

Примечания

Литература 
 KOVAŘÍK, Petr. Klíč k pražským hřbitovům. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 369 s. ISBN 80-7106-486-6. S. 147—154.

Кладбища по алфавиту
Кладбища Праги
Появились в 1739 году